Rocca dei Rossi di Roccabianca
 Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense